Oroszország
 Szolnyecsnij – település az Altaji határterületen
 Szolnyecsnij – település a Habarovszki határterületen, a Szolnyecsniji járás székhelye
 Szolnyecsnij – település Hanti- és Manysiföldön, a Szurguti járásban
 Szolnyecsnij – település a Kurszki területen
 Szolnyecsnij – település Mariföld Szovjetszkiji járásában
 Szolnyecsnij – település a Tveri terület Visnyij Volocsok-i járásában
 Szolnyecsnij – zárt közigazgatási egység a Tveri területen
 Szolnyecsnij – zárt közigazgatási egység a Krasznojarszki határterületen